Il doppio del torneo di tennis South African Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marius Barnard e Brent Haygarth che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Grant Stafford 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Byron Black /  Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)

 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Kevin Ullyett (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1994
ATP Tour 1994